Михаил Савельев: Савельев, Михаил Иванович (1896—1970) — Герой Советского Союза.
 Савельев, Михаил Сергеевич (род. 1987) — российский хоккеист.